Les  sont une tribu éteinte et fossile de félidés de la sous-famille des Machairodontinae. Ces félins à dents de sabre étaient endémiques en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud du Miocène au Pléistocène.

Description 
Par rapport au phénotype Smilodontini généralement construit, apparaissant dans Smilodon, Megantereon et le féliforme Barbourofelis, leurs canines supérieures étaient plus petites que celles de chats de taille égale de ce phénotype, mais leurs bords étaient en dents de scie. Les Smilodontini ont également évolué indépendamment dans d'autres familles de mammifères.

Histoire évolutive 
D'après les séquences de l'ADN mitochondrial extrait des fossiles, on estime que la lignée de Homotherium a divergé de celle de Smilodon il y a environ .
La forme de dent en cimeterre a été utilisée pour aider à la chasse à la mégafaune herbivore. Avec sa forme hyper tranchante et dentelée, il était parfait pour arracher la chair des proies abattues. Cependant, si cette dent devait entrer en contact avec des os, elle pourrait se coincer, se déchirer en dents de scie ou même être complètement cassée, laissant ainsi l'organisme sans source de nourriture, ce qui entraînerait la famine et la mort.
Il y a un débat sur la façon dont la dent cimeterre a évolué chez les félins et les autres mammifères. Les deux côtés du débat tournent autour de savoir si cela a été dérivé d'un trait dimorphique sexuel ou si c'était une sélection complètement naturelle qui a conduit à la création de ces phénotypes. L'argument en faveur des origines dimorphes sexuelles découle du fait que, chez les mammifères, les traits dimorphes sexuels se révèlent être des outils permettant aux hommes de rivaliser avec les femmes. On pense que la dent de cimeterre et la dent de dirk n'étaient à l'origine que chez les hommes pour une utilisation en compétition, mais avec la montée des méga-herbivores, il est devenu favorable pour les femelles de reprendre également ce trait. La sélection naturelle du débat soutient que le cimeterre et la dent de sabre ont tous deux évolué en raison de la niche non remplie de prédation des mégaherbivores, de sorte que le trait a évolué pour tirer parti de ladite niche.

Classification

Phylogénie 
Les relations phylogénétiques des Homotherini sont présentées dans le cladogramme suivant:

Liens externes

Notes et références 

Machairodontinae
Carnivore fossile d'Europe
Carnivore du Pléistocène
Carnivore du Pliocène
Carnivore du Miocène
Tribu de mammifères (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1890